Bieschin steht für: 
 Bieschin, deutscher Name von Běšiny, Ort in Tschechien
 Bieschin zu Bieschin, böhmisches Adelsgeschlecht

Bieschin ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Scheder-Bieschin (1853–1938), deutscher Marineoffizier, siehe Georg Scheder